Warrensburg (Illinois).
 Warrensburg (Missouri).
 Warrensburg (Nova York).